Мятеж Сурета Гусейнова — вооружённый мятеж под руководством полевого командира, полковника ВС Азербайджана, Сурета Гусейнова, который завершился свержением президента страны Абульфаза Эльчибея и власти Народного фронта Азербайджана. В результате главой республики стал вернувшийся в Баку из Нахичевани Гейдар Алиев, а Гусейнов получил пост премьер-министра.

История 
В январе 1993 года Азербайджан развернул неудачное наступление на Мардакертском направлении в Нагорном Карабахе, главная роль в котором была отведена второму корпусу Сурета Гусейнова. Провал наступления и последовавшее за ним контрнаступление армян стали причиной последовавшей за этим чистки армейского руководства, так в отставку ушёл министр обороны, Рагим Газиев. Близ села Атерк (Гасанриз) азербайджанское подразделение попало в окружение. После данного инцидента Сурет Гусейнов отвёл две бригады с передовой. В ответ 23 февраля 1993 года правительство Народного фронта Азербайджана лишило Гусейнова всех прежних должностей и отстранило его от командования, был отдан приказ об его аресте и разоружении второго корпуса, однако тот отправил свою бригаду на базу в город Гянджа и отказался ее расформировать.

В мае 1993 года Россия на полгода раньше запланированного срока начала вывод 104-го десантного полка, дислоцированного в Гяндже, почти всё вооружение полка попало в руки Гусейнова и подконтрольных ему военных.

4 июня 1993 года по инициативе премьер-министра Панах Гусейнова власти приступили к реализации плана «Тайфун» и направили деморализованные правительственные войска с целью разоружения мятежного гарнизона, подконтрольного Сурету Гусейнову. Части правительственных войск скрытно подобрались к Гяндже и попытались с ходу войти в город, однако встретили вооружённое сопротивление людей Гусейнова. После этого правительственные войска начали штурм казарм, в которых располагались сторонники Сурета Гусейнова, однако бойцы Сурета Гусейнова смогли отбить атаку и даже взять в плен около 40 правительственных солдат и несколько чиновников — генпрокурора Ихтияра Ширинова, заместителей министра национальной безопасности и внутренних дел, Сульхеддина Акберова и Габиля Мамедова, в результате с обеих сторон погибло 35 человек. Неудачные действия властей обострили сложную внутриполитическую ситуацию в стране, оппозиция возложила ответственность за происшедшее на правительство и потребовала наказания для организаторов операции. Позже министр иностранных дел Азербайджана, Тофик Гасымов, заявил, что правительство больше не собирается предпринимать «никаких насильственных действий» против мятежников. Так, 6 июня была создана специальная правительственная комиссия по переговорам. 

Гусейнов назвал попытку разоружить его сторонников как «преступную» и первым делом приказал захваченному в плен генеральному прокурору выписать ордер на арест президента страны, Абульфаза Эльчибея. На следующий день войска Гусейнова начали продвижение к столице, заявив, что они не остановятся, пока Эльчибей не уйдет в отставку. Двигаясь к столице, Гусейнов не встречал серьёзного сопротивления со стороны правительственных войск в связи с тем, что Эльчибей, не желая повторения судьбы соседней Грузии, охваченной гражданской войны после свержения первого президента Звиада Гамсахурдии, запретил войскам стрелять по мятежникам. Ряд правительственных офицеров присоединились к мятежным войскам, заявив, что они не собираются «стрелять в своих соплеменников». За неделю до прибытия в Баку мятежные силы контролировали всё железнодорожное сообщение страны и ряд крупных городов. 7 июня Панах Гусейнов подал в отставку, 13 июня его примеру последовал председатель парламента, Иса Гамбар. В этих условиях 10 июня Эльчибей на встрече с приглашённым Гейдаром Алиевым предложил ему должность премьер-министра, однако Алиев отказался от предложения, вместо этого выразив интерес к посту спикера парламента.

13 и 14 июня Алиев побывал в Гяндже, где провел переговоры с Гусейновым. В ночь с 17 на 18 июня Эльчибей неожиданно вылетел из столицы, укрывшись в своём родном селе Келеки в Нахичеване, формально однако он не отказался от поста руководителя страны. Несмотря на это, исполняющим обязанности президента стал Гейдар Алиев. 18 июня войска мятежного полковника уже находились всего в 10 км от Баку, вместе с тем большая часть подконтрольных правительству азербайджанских войск удерживала позиции в Карабахе и не могла прийти на помощь столице.

24 июня Милли Меджлис Азербайджана проголосовал за передачу власти Гейдару Алиеву. 27 июня Гусейнов прибыл в Баку, где его встретил Гейдар Алиев, избранный двумя неделями ранее председателем парламента Азербайджана. После переговоров, через три дня, то есть 30 июня Гусейнов был назначен премьер-министром и «верховным главнокомандующим» всеми силами безопасности.

29 августа 1993 года Алиев выразил вотум доверия Эльчибею, заявив, что «президент Эльчибей, покинувший свой пост и не выполняющий свои обязанности в столь тяжелое для страны время, не должен быть главой государства». Хотя Народный фронт бойкотировал последовавший за этим референдум, 97 % избирателей выразили недоверие президенту Абульфазу Эльчибею.

Последствия 
Политический кризис в Азербайджане негативно отразился на карабахском фронте, деморализовав армию и оставив её фактически без командования. Воспользовавшись выводом азербайджанских войск с линии фронта, армянское командование инициировало несколько наступательных операций. Так, 27 июня армянам удалось занять Мардакерт и бо́льшую часть севера Карабаха. А 23 июля, в ходе тяжёлых боёв, длившихся больше месяца, они захватили крупный азербайджанский город Агдам. Спустя месяц, армянам удалось захватить райцентры Физули и Джебраил, находящиеся на юге Азербайджана. За 4 месяца с начала политического кризиса Азербайджан практически без боёв лишился контроля над северной частью Карабаха и 5 административными районами, потеряв суммарно около 5 тыс. км² территории.

На фоне мятежа Гусейнова, 21 июня в Ленкоранском районе полковник Альакрам Гумматов, который тесно контрактировал с Гусейновым, опираясь на силы 704 бригады ВС Азербайджана, поднял сепаратистский мятеж и провозгласил Талыш-Муганскую республику. Кроме того, на севере страны активизировалась лезгинская организация «Садвал».

Оценки 
Ряд исследователей и журналистов допускают, что Гусейнов в ходе мятежа мог сотрудничать с Гейдаром Алиевым, а также с Россией. Некоторые источники также указывают на его тесные связи с посольством Ирана в Баку.

Профессор в области международных отношений Чарльз Кинг считает, что в конечном счёте успех повстанческой армии Гусейнова оказался пустышкой. Воспользовавшись политическим хаосом, начавшимся после прибытия в Баку мятежных войск, Гейдар Алиев вместо помощи попавшему в беду Эльчибею в конечном итоге вытеснил его. Алиеву удалось укрепить своё положение теперь уже в качестве верховного лидера страны, низведя Гусейнова до поста премьер-министра.

В статье, посвящённой изучению истории построения демократии в Азербайджане исследователь Фарда Асадов пишет, что когда Сурет Гусейнов поднял восстание, «народ не понял ни его истинных мотивов, ни мер, предпринятых против него правительством».

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

Книги
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Статьи

Ссылки 
 4 июня 1993 — мятеж в Азербайджане
 Гарант независимости — Бакинский рабочий
 Мятеж полковника Гусейнова, Азербайджан. 4 июня 1993 г.
 Sürət Hüseynov İyun 1993-cü il Gəncə Hadisələri Arxiv

Государственные перевороты в Азербайджане
Военная история Азербайджана
Восстания
1993 год в Азербайджане
Конфликты 1993 года
Июнь 1993 года